Pode ser:

 Rádio Capital (Rio de Janeiro) - estação de rádio da cidade do Rio de Janeiro, RJ, anteriormente Rádio Continental
 CBN Porto Alegre - estação de rádio de Porto Alegre, RS, anteriormente Rádio Continental AM
 Rádio Continental (Rio de Janeiro) - estação de rádio da cidade do Rio de Janeiro, RJ
 Rádio Continental 1120 AM (Porto Alegre) - estação de rádio da cidade de Porto Alegre, RS 
 Continental FM (Porto Alegre) - estação de rádio de Porto Alegre, RS
 Folha FM - estação de rádio de Campos dos Goytacazes, RJ, anteriormente Rádio Continental

Continental